Die Liste der Schachspieler der US Chess Hall of Fame führt alle Personen auf, die in die US-amerikanische Hall of Fame des Schachs aufgenommen wurden.

Die US Chess Hall of Fame wurde 1984 von der United States Chess Federation gegründet. Von 1988 bis 1992 befand sich die Hall of Fame in New Windsor (New York), danach bis 2001 in Washington, D.C. Von 2001 bis 2009 wurde sie von der Firma Excalibur Electronics unterstützt und verfügte über ein eigenes Museum in Miami. Jetzt ist sie zusammen mit der World Chess Hall of Fame in St. Louis angesiedelt.

Weblinks 
 Homepage (englisch)

Schachspieler US Chess Hall Fame
!US Hall of Fame
Gegründet 1984
!Schach Vereinigte Staaten